Miejscowości w Polsce 
 Koziki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Koziki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Koziki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

 Miejscowości na Białorusi
 Koziki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Dokszyce.
 Koziki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Żytlin

 Inne
 Koziki - obecnie nieczynny przystanek kolejowy we wsi Koziki, w województwie podlaskim

Zobacz też
 Koziki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Majdan, Koziki-Olszyny